Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg (eller IFK Göteborg) är en svensk professionell fotbollsklubb baserad i Göteborg. Klubben har deltagit i 34 turneringar som är styrda av Uefa, huvudorganet för fotboll i Europa. De har spelat 15 säsonger i Europacupen och Champions League, 16 säsonger i Uefacupen och Europa League, två säsonger i Cupvinnarcupen och en säsong i Intertotocupen. Om man räknar ihop alla IFK Göteborgs 165 matcher i Uefas tävlingar sedan deras första säsong 1958/1959, har de 73 segrar, 34 oavgjorda matcher och 58 förluster. Klubbens senaste deltagande i en kontinental huvudturnering var säsongen 1997/1998 när de spelade i Champions League.

IFK Göteborg är den enda nordiska klubben som lyckats vinna en turnering styrd av Uefa, efter att ha vunnit Uefacupfinalen 1982 och 1987. Deras 9–0-vinst över Avenir Beggen från Luxemburg i Europacupen 1984/1985 är klubbens största seger i europeiska tävlingar, medan lagets största förlust är 2–8 mot nederländska Feyenoord i Europacupen 1961/1962.

Teckenförklaring

 S = Säsonger
 SM = Spelade matcher
 V = Vunna matcher
 O = Oavgjorda matcher
 F = Förlorade matcher
 GM = Gjorda mål
 IM = Insläppta mål
 MS = Målskillnad
 H = Hemmaplan
 B = Bortaplan
 N = Neutral plan
 Final = Final
 SF = Semifinal
 KF = Kvartsfinal
 Grupp = Gruppspel

 PO = Playoff
 O1 = Omgång 1
 O2 = Omgång 2
 O3 = Omgång 3
 KO = Kvalificeringsomgången
 KO1 = Första kvalificeringsomgången
 KO2 = Andra kvalificeringsomgången
 KO3 = Tredje kvalificeringsomgången
 o = Matchen fastställdes efter omspel
 e fl = Matchen fastställdes efter förlängning
 b = Matchen fastställdes efter bortamålsregeln
 str = Matchen fastställdes efter straffsparksläggning
 Totalt = Sammanlagt resultat
 Ref = Referenser

Statistik

Efter tävling

Efter motståndarklubbens nationalitet

Efter klubb
Följande lista visar IFK Göteborgs statistik mot klubbar som de har mött tre eller flera gånger i Europaspel. Klubben och dess land finns med liksom antalet spelade matcher (SM), vinster (V), oavgjorda matcher (O), förluster (F), gjorda mål (GM), insläppta mål (IM) och målskillnad för IFK Göteborg (MS). Statistiken inkluderar mål gjorda under förlängning; i dessa matcher är det angivna resultatet, det slutgiltiga efter förlängningen.

Ranking i Europa

Uefa-koefficient
MatcherIFK Göteborgs resultat noteras först i alla matchresultat angivna nedan.''

Europacupen för mästarlag / Uefa Champions League
Europacupen för mästarlag grundades 1955 och bytte namn till Uefa Champions League 1992. IFK Göteborg deltog i tävlingen för första gången 1958/1959, när de kvalificerades genom sin första plats i Allsvenskan 1957/1958. Eftersom Allsvenskan spelas mellan april och oktober varje år, vilket skiljer sig från de flesta europeiska ligorna, är modern praxis att vinnaren av Allsvenskan kvalificerar sig för Uefa Champions League som börjar spelas i augusti året efter. Följande är en komplett lista av matcher som spelats av IFK Göteborg i Europacupen och Uefa Champions League. Listan innehåller säsongen turneringen spelades, omgången som spelades, motståndarklubben och dess land, datumet, arenan och resultatet.

Uefacupen / Uefa Europa League
Uefacupen grundades 1971 och bytte namn till Uefa Europa League 2009. IFK Göteborg deltog för första gången i denna tävling säsongen 1980/1981 efter att ha kvalificerat sig som tvåa i Allsvenskan 1979. Klubben har ännu inte kvalificerat sig för huvudturneringen sedan den döptes om till Uefa Europa League inför säsongen 2009/2010. Följande är en komplett lista över matcher som spelats av IFK Göteborg i Uefacupen och Uefa Europa League. Listan innehåller säsongen turneringen spelades, omgången som spelades, motståndarklubben och dess land, datumet, arenan och resultatet. Statistiken är korrekt per säsongen 2020/2021.

Cupvinnarcupen
Cupvinnarcupen grundades 1960 och blev nedlagd 1999. IFK Göteborg spelade endast i Cupvinnarcupen vid två tillfällen, säsongerna 1979/1980 och 1982/1983. Följande är en komplett lista av matcher som spelats av IFK Göteborg i Cupvinnarcupen. Listan innehåller säsongen turneringen spelades, omgången som spelades, motståndarklubben och dess land, datumet, arenan och resultatet.

Intertotocupen
Intertotocupen grundades 1995 som en ersättning för den ursprungliga Intertotocupen, och spelades varje säsong till dess nedläggning 2008. IFK Göteborg deltog endast i denna turnering säsongen 2005, efter att ha slutat trea i Allsvenskan föregående år. Listan innehåller säsongen turneringen spelades, omgången som spelades, motståndarklubben och dess land, datumet, arenan och resultatet.

Fotnoter

Referenser

Europaspel
Fotboll i Europa